Дми́трий Литви́нов: Литвинов, Дмитрий Викторович (род. 1976) — кинодистрибьютор, маркетолог, издатель, продюсер. Генеральный директор группы компаний Planeta Inform.
 Литвинов, Дмитрий Григорьевич (1909—1968) — председатель колхоза имени Кирова Ленинского (сельского) района Курской области. Герой Социалистического Труда.
 Литвинов, Дмитрий Иванович (1854—1929) — русский и советский ботаник, флорист и ботанико-географ.
 Литвинов, Дмитрий Прокопьевич (1926—1943) — Герой Советского Союза.